Arany Sas Patikamúzeum az első budai gyógyszertár
 Arany Sas Gyógyszertár (Pécs) a pécsi Széchenyi téren található gyógyszertár